Peter Erasmus Müller (P.E. Müller) kan henvise til flere personer:

 Peter Erasmus Müller (biskop) (1776-1834) – dansk biskop og sprogmand
 Peter Erasmus Müller (forstmand) (1840-1926) – dansk forstmand og jordbundsbotaniker
 Peter Erasmus Lange-Müller (1850-1926) – dansk komponist